Didier Adès (né en 1944), journaliste et écrivain français ;
 Joyce Patricia Adès, dite Joyce Mansour (1928-1986), poétesse égyptienne d'expression française ;
 Lucien Adès (1920-1992), auteur et producteur de disques français, créateur du label Disques Adès/Petit Ménestrel ;
 Thomas Adès (né en 1971), compositeur britannique.

Voir aussi 
 Hadès, divinité chthonienne
 Aedes, genre de moustiques